Die Uncle Tobys Hardcourts 2003 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2003. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier III fand vom 27. Dezember 2002 bis 4. Januar 2003 in Gold Coast statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Nathalie Dechy gegen Marie-Gaïané Mikaelian mit 6:3, 3:6 und 6:3. Im Doppelfinale besiegten Swetlana Kusnezowa und Martina Navratilova die Paarung Nathalie Dechy / Émilie Loit mit 6:4 und 6:4.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Uncle Tobys Hardcourts 2003 fand vom 27. bis 29. Dezember 2002 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel und ein Platz im Doppel für das jeweilige Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

2003
WTA Tour 2003